Малковице () — польский топоним. Может означать:

  — село в Нижнесилезском воеводстве в Польше.
  — село в Подкарпатском воеводстве в Польше.

См. также 
 Мальковице
 Мавковичи